Seznam armad z zaporedno številko 9.

Seznam 
 9. armada (ZDA)
 9. armada (Združeno kraljestvo)
 9. armada (Francija)
 9. armada (Nemški imperij)
 9. armada (Wehrmacht)
 9. armada (Nemški imperij)
 9. armada (Kraljevina Italija)
 9. armada (Otomanski imperij)
 9. armada (Ruski imperij)
 9. armada (JLA)
 9. armada (ZSSR)
 9. gardna armada (ZSSR)
 9. deminerska armada (ZSSR)
 9. rezervna armada (ZSSR)

 Zračne
 9. zračna armada (ZSSR)
 9. zračna armada (ZDA)

Glej tudi